Prunet – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Prunet – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche
 Prunet – comune francese situato nel dipartimento del Cantal